

Sciences et techniques 
 Queta est un satellite de , un astéroïde troyen de Jupiter.

Anthroponyme

Patronyme 

 Madi Queta (1998-), un footballeur portugais ;
 Neemias Queta (1999-), un basketteur portugais.

Surnom 
 Queta Basilio, ou simplement Queta, est un surnom de Norma Enriqueta Basilio Sotelo (1948-2019), une athlète et femme politique mexicaine.